Bieg na 1000 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 rozegrano 15 lutego na torze M-Wave. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Holender Ids Postma, ustanawiając jednocześnie nowy rekord olimpijski.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998